

Presentación previa 
Ken Skupski y Neal Skupski eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Julian Knowle y Adil Shamasdin ganaron el título tras derrotar en la final Dino Marcan y Tristan-Samuel Weissborn.

Cabeza de serie

 ' Julian Knowle /  Adil Shamasdin (Campeones)
  Andre Begemann /  Aliaksandr Bury (Semifinales)

<ol start=3>
  Dino Marcan /  Tristan-Samuel Weissborn ''(Finalistas)
  Kevin Krawietz /  Abano Olivetti ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Bérgamo 2017